Александр Звегинцов: Звегинцов, Александр Иванович (1869—1915) — русский офицер и путешественник, член Государственной думы.
 Звегинцов, Александр Ильич (1801—1849) — волынский губернатор.